Malmgren ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Malmgren (1860–1947), deutsch-baltischer Theologe und Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russland
 Ernfrid Malmgren (Ernfrid Cart Malmgren; 1899–1970), Esperantist
 Finn Malmgren (1895–1928), schwedischer Meteorologe und Ozeanograph
 Knut Malmgren (* um 1925), schwedischer Badmintonspieler
 Russell Malmgren (1905–1982), US-amerikanischer Drehbuchautor und Tontechniker

Sonstiges:
 Malmgren Bay, Bucht der Renaud-Insel, Biscoe-Inseln, Antarktis